Miejscowości w USA:
 Purdy – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Purdy – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Purdy (ang. Purdy Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Purdy (ang. Purdy Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry

 Purdy – druga nazwa jeziora Purda